Le championnat des Samoa de football féminin est une compétition de football féminin créée en 2000.

La compétition

Palmarès

Liens externes 

 rsssf

Compétition de football aux Samoa
Championnat des Samoa
Samoa